Maometto – fondatore dell'Islam
 Maometto – nome proprio di persona italiano maschile
 Maometto II (1432-1481) – sultano dell'Impero ottomano dal 1451 alla morte
 Maometto III (1566-1603) – sultano dell'Impero ottomano dal 1595 alla morte
 Maometto IV (1642-1693) – sultano dell'Impero ottomano dal 1648 al 1687
 Maometto V (1844-1918) – sultano dell'Impero ottomano e novantanovesimo califfo dell'Islam
 Maometto VI (1861-1926) – sultano dell'Impero ottomano dal 1918 al 1922 e centesimo califfo dell'Islam
 Maometto secondo – opera di Gioachino Rossini
Maometto – opera di Peter Winter

Pagine correlate 

Mohamed
Mohammed
Muhammad